Aramina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aramina (ort), São Paulo, 
 Aramina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar